El término Francisco Javier González, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

 Francisco Javier González (f. 1957), gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Argentina.
 Francisco Javier González Acuña, "Fico", matemático mexicano.
 Francisco Javier González Chávez (1959-), comentarista deportivo mexicano.
 Francisco Javier González de Castejón y Elío (1848-1919), ministro en España durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.
 Francisco Javier González Gómez, "Javi González" (1974-), futbolista español.
 Francisco Javier González Pérez, "Fran" (1969-), futbolista español.
 Francisco Javier González Urruticoechea, "Urruti" (1955-2001), futbolista español.
 Francisco Javier González Medina, "Panchote" (1984-), futbolista mexicano.